

Littérature  
 La consolation est un genre littéraire hybride qui tient à la fois de la lettre de condoléances à l'occasion de la mort de quelqu'un et du traité de morale pratique autour du thème de la mort. Ce genre est notamment représenté en latin par Sénèque (Consolation à Marcia, Consolation à Helvia, Consolation à Polybe), et en grec par Plutarque (Consolation à sa femme Timoxène au sujet de la mort de leur fille).
La Consolation est un roman de Flavie Flament

Philosophie 
 La Consolation de Philosophie est un traité philosophique écrit par Boèce vers 524.

Toponyme 
 Le cirque de Consolation, appelé aussi val de Consolation, est une reculée du massif du Jura située dans le département du Doubs, sur le territoire de la commune de Consolation-Maisonnettes.
 Rue de la Consolation à Schaerbeek, Bruxelles.

Musique 
 Consolation est le quatrième album studio du trio japonais Kalafina.
 Consolation est le troisième album studio de la chanteuse française Pomme.

Cinéma 
 La Consolation, film réalisé par Cyril Mennegun

Télévision 
 La Consolation est un téléfilm réalisé par Magaly Richard-Serrano d'après le livre de Flavie Flament.